Die Saison 1999/2000 war die siebte Spielzeit der ukrainischen Eishockeyliga, der höchsten ukrainischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt der HK Berkut Kiew.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der sechs Mannschaften insgesamt zehn Spiele. Die beiden bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Der HK Sokol Kiew und der HK Berkut Kiew waren als Teilnehmer der East European Hockey League direkt für die Playoffs qualifiziert. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Weblinks 
 Sezon 1999–2000 Eishockeyverband der Ukraine
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 

1999
Eishockeysaison 1999/2000